Joodse gemeenschap in België
 Joodse gemeenschap in Antwerpen
 Joodse gemeenschap in Nederland
 Joodse gemeenschap in Grevenbicht
 Joodse gemeenschap in Roermond
 Joodse gemeenschap elders
 Joodse gemeenschap in Alexandrië